Képes levelezőlap
 Képes folyóirat, amelyben a képek dominálnak

Jegyzetek